Marie-Jade Lauriault, née le  à Laval (Québec), est une danseuse sur glace franco-canadienne. Elle a remporté la coupe Internationale de Nice en 2016. Son partenaire de danse est son mari Romain Le Gac. Elle a fait partie de l'équipe olympique française pour les Jeux olympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang.

Après la crise provoquée par la pandémie de Covid-19, 2021 signe un double retour pour Marie-Jade Lauriault. En premier lieu, elle revient dans son pays de naissance pour suivre ses entrainements, et en second lieu, l'année marque son retour aux compétitions avec son partenaire dans l'équipe canadienne en vue des Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec son partenaire Romain Le Gac

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en novembre 1996
Patineuse artistique française
Patineuse artistique canadienne
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Naissance à Laval (Québec)